Damon Lindelof
Ernst Leonard Lindelöf
Victor Lindelöf

Outros
Teorema de Picard-Lindelöf
Espaço de Lindelöf
1407 Lindelöf

Desambiguação